La Asociación de los Estudiantes de la Biblia El Alba (inglés: Dawn Bible Students Association) es una entidad legal creada con el fin de imprimir y distribuir los seis volúmenes de la obra de Charles Taze Russell, Estudios de las Escrituras. También edita la revista El Alba (inglés: The Dawn). El Alba salió por primera vez el 1 de octubre de 1932. y tiene versiones en alemán, chino, coreano, español, francés, griego, inglés, italiano, polaco, portugués y rumano. La edición en inglés cuenta con audio en formato mp3.

Véase también 
 Estudiantes de la Biblia
 Estudiantes de la Biblia (movimiento)

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial en español de la revista El Alba

Movimiento de los Estudiantes de la Biblia